Kra Buri (), é o distrito mais ao norte da Província Tailandesa de Ranong, na Região Sul do país.

O nome do distrito provém do Rio Kraburi.

Geografia

Os distritos vizinhos são Tha Sae, Mueang Chumphon e Sawi na província de Chumphon, e La-un na província de Ranong. A oeste, Tanintharyi distrito de Myanmar.

O rio Kraburi é uma importante fonte de água. Seu longo estuário é protegido pela convenção de Ramsar.

Administração

O distrito é subdividido em 7 subdistritos, que são subdivididos em 60 vilas. Nam Chuet é um município e abrange partes do subdistrito Nam Chuet. existem 7 organizações administrativas responsáveis pelas áreas não pertencentes a nenhum município.

Distritos da Tailândia
Geografia da Tailândia‎